Diplozythiella är ett släkte av svampar. Diplozythiella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Diplozythiella